Mokhóvoie (Suróvtsev), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Mokhóvoie (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Mokhóvoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia
 Mokhóvoie (Kromi), localitat de la província d'Oriol, a Rússia